

Single 
 Little Sister – singel Elvisa Presleya z 1961 roku
 Little Sister – singel The Runaways z 1977 roku
 Little Sister – singel zespołu Queens of the Stone Age z 2004 roku